Панні, Пані — муніципалітет в Італії, у регіоні Апулія, провінція Фоджа.
 Пані Боварі — роман Гюстава Флобера, який з'явився в 1857 році. 
 Служниця-пані — комічна опера Джованні Баттіста Перголезі (1710 — 1736). 
 Пані Хуан — китайська політична діячка 3 століття 
 Пані Чжужун — легендарна жінка-воїн, персонаж китайського середньовічного «Роману трьох держав»
 Пан+пані — всеукраїнський тижневик . Виходив у м. Тернопіль у 1992 —1998 українською та російською мовами. 
 Пані (звертання)

Жив.також 
 Пан (звертання)

Багатозначні терміни